Arturo Guzmán Decena, soldat mexicain.
 Eduardo Decena, joueur philippin de basket-ball.
 Joel Fernando Carreno Decena, joueur dominicain de baseball.
Patronyme hispanique